Il doppio del torneo di tennis Bologna Indoor 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Tom Okker 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (Campioni)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)

 Hans Kary /  Fred McNair (semifinali)
 Buster Mottram /  Hans-Jürgen Pohmann (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bologna Indoor 1975